Næstved BK is een Deense voetbalclub uit Næstved. De club werd op 5 maart 1939 opgericht als Næstved IF en nam in 1996 de huidige naam aan.

Geschiedenis
De club speelde voor het eerst in de hoogste klasse in 1944/45 maar degradeerde onmiddellijk. De terugkeer kwam er pas in 1971 en toen werd de derde plaats bereikt. Na middelmatige plaatsen werd de derde plaats herhaald. Het volgende seizoen volgde een degradatie, en moest de club na één seizoen alweer terugkeren. Vijf jaar later werd Næstved vicekampioen. Ook de volgende jaren eindigde de club in de subtop en de vicetitel werd in 1988 opnieuw behaald. De club was twee jaar later het slachtoffer van de inkrimping van de competitie, met als gevolg een degradatie.

In 2002 degradeerde de club zelfs naar de 2.Division, voor het eerst sinds 1963 speelden ze weer derde klasse. In het seizoen 2011/2012 degradeerde de club terug naar de derde klasse.

Erelijst 
 Beker van Denemarken
Finalist: 1994
 Tweede klasseKampioen: 1935, 1977, 1991, 1994

 Eindklasseringen 

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

 Næstved in Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt Næstved BK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Keld Bak
  Kim Brodersen
  Heino Hansen
  Claus Jensen
  Ole Kjær
  Ole Rasmussen
  Jesper Olsen

Externe links 
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Næstved